SBV Excelsior este un club de fotbal din Rotterdam, Țările de Jos, care joacă în Eredivisie.

Legături externe 
 Site oficial al celor de la Excelsior 

e